Christ’s College steht für:

 Christ’s College (Aberdeen), Schottland
 Christ’s College (Cambridge), Universität Cambridge, England
 Christ’s College (Christchurch), Neuseeland